Manipulation har flere betydninger:

 Psykologisk manipulation – At ændre en persons opfattelse af en situation, på en negativ måde, som regel uden vedkommende er klar over det.
 Billedmanipulation – at ændre et billede eller en film, således at det, troværdigt, forestiller noget andet.
 Manipulation (film) – dansk kortfilm fra 2010 instrueret af Christina Christensen

Bruges oftest i negativ betydning, dvs. at narre en person til noget

Taktik